Сочи 2008 — второй турнир серии Гран-при 2008—2009 годов, проходил в Сочи с 30 июля по 15 августа.
 Категория: 19-я (средний рейтинг 2708,36)
 Главный судья: Герт Гейссен

Регламент турнира 
Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, 1 час на следующие 20 ходов, 15 минут на окончание партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с 61-го хода.

Участники

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Сочи 2008 на сайте ChessPro.ru
 Репортаж Ильи Одесского. «Мораль проста», 31.07.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Ничего особенного», 02.08.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Нет объяснения у чуда», 03.08.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Эраре гуманум эст», 04.08.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Прелесть», 05.08.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Везет тому, кто везет», 08.08.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Ни в чью», 09.08.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Что делать», 11.08.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Прорвало!» 14.08.2008

Гран-при ФИДЕ
Международные соревнования по шахматам в России
июль 2008 года
август 2008 года
2008 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Сочи
Спорт в России в 2008 году
2008 год в Краснодарском крае